{{Ficha de noble
|nombre = Enrique de Orleans
|título = Conde de París
|título1 = Pretendiente orleanista al trono de Francia
|reinado1 = 19 de junio de 1999 - 21 de enero de 2019
|imagen =
|tamaño de imagen    = 260px
|pie de imagen       = En 2013.
|otros títulos = Duque de Francia de Orleans
|nombre completo = Enrique Felipe Pedro María
|fecha de defunción =(85 años)
|fecha de nacimiento = 14 de junio de 1933
|lugar de nacimiento = Woluwe-Saint-Pierre, Bruselas, 
|lugar de fallecimiento = VIII Distrito de París, París,  
|lugar de entierro = Capilla real de Dreux
|predecesor1 = Enrique
|sucesor1 = Juan
|cónyuge = * 
 
|descendencia = Véase matrimonios y descendencia
|casa real = Orleans
|padre = Enrique de Orleans, conde de París
|madre = Isabel de Orleans-Braganza
|escudo = Blason_duche_fr_Orleans_(moderne).svg
|firma = Signature Comte de Paris Duc de France.png
}}

Enrique de Orleans (en francés: Henri d’Orléans; Woluwe-Saint-Pierre, 14 de junio de 1933 - VIII Distrito de París, 21 de enero de 2019), fue un príncipe francés, conde de París y duque de Francia, además de pretendiente orleanista al trono de Francia desde la muerte de su padre Enrique.

Vida
Era conocido por sus partidarios como Enrique VII (siguiendo la línea directa de Luis Felipe I).

Fue hijo de Enrique de Orleans, conde de París y de la princesa Isabel de Orleans-Braganza. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París.

 Matrimonios y descendencia 
Contrajo matrimonio el 5 de julio de 1957 en Dreux, Francia, con la duquesa María Teresa de Wurtemberg, se divorciaron en 1984, el matrimonio tuvo cinco hijos:

 María (Boulogne-sur-Seine; 3 de enero de 1959) se casó con el príncipe Gundakar de Liechtenstein, tienen cinco hijos.
 Francisco de Orleans, conde de Clermont (Boulogne-sur-Seine; 7 de febrero de 1961-31 de diciembre de 2017). Impedido por salud.
 Blanca de Orleans (Ravensburg; 10 de septiembre de 1962). Impedida por salud.
 Juan de Orleans, duque de Vendôme y delfín de Viennois (Boulogne-sur-Seine; 19 de mayo de 1965 ) se casó con Filomena María de Tornos y Steinhart. Hijos:
 Gastón de Orleans (París; 19 de noviembre de 2009).
 Antonieta (28 de enero de 2012).
 Luisa Margarita (30 de julio de 2014).
 José Gabriel (2 de junio de 2016).
 Jacinta Isabel (9 de octubre de 2018). 
 Eudes de Orleans, duque de Angulema (París; 18 de marzo de 1968) casado con María Liesse Claudia Ana Rolanda de Rohan-Chabot. El matrimonio tiene dos hijos:
 Teresa Isabel (Cannes; 23 de abril de 2001).
 Pedro Juan (Cannes; 6 de agosto de 2003).

El 31 de octubre de 1984 contrajo matrimonio con Micaela Cousiño Quiñones de León (1938-2022), hija de Luis Maximiliano Cousiño Sebire y de su esposa Antonia María Quiñones de Léon Bañuelos, IV marquesa de San Carlos.

 Disputa al trono 
Enrique mantuvo la disputa por los derechos al trono de Francia. Sus rivales fueron Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, quien representa a los legitimistas; asimismo tuvo como rival a Juan Cristóbal Bonaparte, príncipe Napoleón, que representa a los bonapartistas.

 Trabajos publicados 
 À mes fils (1989).
 Adresse au futur chef d'État (1994).
 La France survivra-t-elle l'an 2000 (1997).
 Le passeur de miroir (2000).
 La France à bout de bras (2002).
 L'histoire en héritage'' (2003).

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Caballero de la Orden de la Legión de Honor (18/05/2009).
  Cruz del Valor Militar.
  Cruz de Combatiente.
  Medalla Conmemorativa de las Operaciones de Seguridad y Mantenimiento del Orden en África del Norte.
Extranjeras
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro (Orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Pretendientes orleanistas al trono francés
Caballeros de la Legión de Honor
Duques de Montpensier (casa de Orleans)